Konrad der Ältere bezeichnet folgende Personen:

 Konrad I. (Welfen) († nach 862), Sohn des Grafen Welf I.
 Konrad der Ältere (Konradiner) († 906), Vater des deutschen Königs Konrad I.
 Konrad II. (HRR) (um 990–1039), römisch-deutscher Kaiser und König von Ostfrankenreichs, Italien und Burgund